NGC 5050 (другие обозначения — UGC 8329, MCG 1-34-12, ZWG 44.43, PGC 46138) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5050
Дева (созвездие)